Die Viking Open Nottingham 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Nottingham. Das Rasenplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 6. bis 13. Juni 2021 statt.

Titelverteidigerinnen waren Caroline Garcia im Einzel sowie die Paarung Desirae Krawczyk/Giuliana Olmos im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Viking Open Nottingham 2021 fand am 5. Juni 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Nottingham